Notari puede referirse a:

Personas
 Albo García Notari (1860–1926), escritor, político y periodista argentino.
 Aldo Notari (1932–2006), jugador de béisbol y dirigente deportivo italiano.
 Elvira Notari (1875-1946), directora italiana.
 Louis Notari (1879-1961) escritor monegasco.

Otros 
 Biblioteca Louis Notari (en francés: Bibliothèque Louis Notari), biblioteca en Mónaco.